Мартинкевич — фамилия. Известные носители:
 Мартинкевич, Вадим Александрович (род. 2004) — белорусский футболист.
 Мартинкевич, Матвей Янович (род. 2002) — российский футболист.
 Мартинкевич, Феликс Станиславович (1920—1992) — советский белорусский учёный-экономист.